Marc-André Lévesque, né le  à Longueuil, dans la province du Québec au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur aux Boxers de Bordeaux.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2007-2008 || Prédateurs de Montréal || MAAA || 45 || 10 || 16 || 26 || 58 || || 3 || 0 || 0 || 0 || 24 ||
|-
| 2008-2009 || Nordiques de Sainte-Thérèse || LHJAAAQ || 48 || 2 || 15 || 17 || 31 || || 16 || 1 || 2 || 3 || 15 ||
|-
| 2009-2010 || Océanic de Rimouski || LHJMQ || 58 || 1 || 10 || 11 || 54 || 1 || 12 || 0 || 0 || 0 || 10 || -2
|-
| 2010-2011 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ || 63 || 4 || 18 || 22 || 43 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || -2
|-
| 2011-2012 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ || 68 || 5 || 27 || 32 || 61 || -18 || || || || || ||
|-
| 2012-2013 || Université Saint-Thomas || SIC || 28 || 1 || 5 || 6 || 18 || -23 || || || || || ||
|-
| 2013-2014 || Université Saint-Thomas || SIC || 28 || 2 || 11 || 13 || 16 || -21 || || || || || ||
|-
| 2014-2015 || Université Saint-Thomas || SIC || 27 || 1 || 7 || 8 || 20 || -18 || || || || || ||
|-
| 2015-2016 || Université Saint-Thomas || SIC || 28 || 0 || 9 || 9 || 20 || || || || || || ||
|-
| 2015-2016 || Aces de l'Alaska || ECHL || 22 || 3 || 3 || 6 || 21 || -6 || || || || || ||
|-
|rowspan=2|2016-2017 || Aces de l'Alaska || ECHL || 30 || 2 || 13 || 15 || 32 || 10 || || || || || ||
|-
| Grizzlies de l'Utah || ECHL || 20 || 0 || 9 || 9 || 7 || -3 || 4 || 1 || 0 || 1 || 7 || 0
|-
| 2017-2018 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 41 || 5 || 18 || 23 || 94 || 9 || 6 || 0 || 5 || 5 || 10 || 4
|-
| 2018-2019 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 42 || 2 || 12 || 14 || 34 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0
|-
| 2019-2020 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 32 || 7 || 16 || 23 || 68 || -3 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4 || -3
|-
| 2020-2021 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 23 || 1 || 8 || 9 || 4 || -5 || || || || || ||
|-
| 2021-2022 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus ||||

Notes et références 

Naissance en janvier 1991
Naissance à Longueuil
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Boxers de Bordeaux